Clayton Rohner (1957-), acteur américain ;
 Georges Rohner (1913-2000), peintre français ;
 
 Theresia Rohner (1954-), militante suisse pour les droits des femmes ;
 Vivienne Rohner (1998-), actrice et mannequin suisse.

Patronyme germanique